Niemcy:
 Onkel Toms Hütte – osiedle w Berlinie
 Onkel Toms Hütte – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Chata wuja Toma